4 miejscowości w Polsce: 
 Żerkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Żerkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice 
 Żerkowice – dzielnica Opola, do 2017 wieś
 Żerkowice – dzielnica Zawiercia